Пловец — спортсмен, занимающийся плаванием.

В кино 
 Пловец () — художественный фильм (Horizon Pictures, США, 1968 год).
 Пловец (Motsurave) — художественный фильм (Грузия-фильм, 1981 год).

В искусстве 
 Пловец (картина) — картина художника Валерия Балабанова (1976).
 Пловец (горельеф) — архитектурное сооружение скульптора А. С. Голубкиной в Москве (Камергерский переулок).